Рокфор () - французький сир з пліснявою

Топоніми 
 Рокфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Рокфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Рокфор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Рокфор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена